Het WTA-tennistoernooi van Ostrava (officieel J&T Banka Ostrava Open) van 2021 vond plaats van 20 tot en met 26 september 2021 in de Tsjechische stad Ostrava. Het was de tweede editie van het toernooi. Ook dit jaar kwam het in de plaats van, wegens de coronapandemie, geannuleerde Aziatische toernooien. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Aryna Sabalenka was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Poolse Iga Świątek bereikte de halve finale. Daarin 
werd zij uitge­scha­keld door Maria Sakkari.

De ongeplaatste Anett Kontaveit uit Estland won het toer­nooi, zonder ook maar één set te verliezen. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Griekse Maria Sakkari. Kontaveit wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Ostrava op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Elise Mertens en Aryna Sabalenka hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Magda Linette en Bernarda Pera, bereikte de halve finale – daar lieten zij verstek gaan.

Het als tweede geplaatste duo Sania Mirza en Zhang Shuai won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Kaitlyn Christian en Erin Routliffe in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Indiase Mirza had daar­naast 42 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Chinese Zhang elf.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met de Poolse Katarzyna Piter – zij verlo­ren reeds hun openingspartij.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek en Astra Sharma (Australië) bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Ostrava 2021
Ostrava